Republica Romană se poate referi la:
 Republica Romană (în ) - forma de organizare a statului roman între anii 510 - 27 î.Hr.
 Republica Romană (secolul al XVIII-lea) - stat clientelar al Franței, având o scurtă existență (15 februarie 1798 - octombrie 1799)
 Republica Romană (1849) - înființată în Statele Papale de către insurgenții romani, după fuga Papei Pius al IX-lea, între 9 februarie - 4 iulie 1849